Tano Rata kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Toro Rata, udde, Nusa Tenggara Barat, 
 Toro Seraengemo, udde, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar